Ця сторінка містить список перших 500 простих чисел а також деякі інші прості числа.

Перші 500 простих чисел 

Прості числа до 10 000 000: primes.7z (0.7Mb)
або primes.zip (1.7Mb)
або prime_nums.rar (1.92Mb)
або pr_ch.exe (2,17МБ) (архів WinRar).
Прості числа до 30 000 000: http://www.csn.snu.edu.ua/30mln.exe (6,35МБ)(архів WinRar).
Прості числа до 2 147 483 630 в архіві (максимально можливе для змінної типу integer)....
http://www.csn.snu.edu.ua/2mlrd.exe (281МБ)(архів WinRar).

Прості числа Мерсенна 
3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524827, 2147483647, 2305843009213693951, ...

Прості числа Ферма 
Відомі числа Ферма: 3, 5, 17, 257, 65537.

Прості числа Софі Жермен 
Просте число Софі Жермен — це таке просте число , для якого  теж є простим числом. Станом на липень 2018 не відомо, чи є скінченною їх кількість. Ряд простих чисел Софі Жермен виглядає так:

2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419, 431, 443, 491, 509, 593, 641, 653, 659, 683, 719, 743, 761, 809, 911, 953, ...

Прості числа-близнюки 
(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), 
(71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193),
(197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349),
(419, 421), (431, 433), (461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601), (617, 619),
(641, 643), (659, 661), (809, 811), (821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883), ...

Прості Вільсона 
Простими числами Вільсона називаються прості, що задовольняють наступній умові: W(p) = 0 (mod p), де W(p) - це коефіцієнт Вільсона: W(p) = ((p - 1)! + 1) / p.
Описану умову можна замінити еквівалентною: (p - 1)! = -1 (mod p2).
Відомі прості Вільсона: 5, 13, 563. Інші прості Вільсона невідомі. Гарантовано не існує інших простих Вільсона менших 500 000 000.

Прості Вольстенхольма 
Прості числа p для яких біноміальний коефіцієнт 

Відомі тільки ці числа до мільярда: 16 843, 2 124 679

Немає інших чисел Вольстенхольма до 10^9.

Факторіальні прості 
Це прості числа виду  для деякого .

2, 3, 5, 7, 23, 719, 5 039, 39 916 801, 479 001 599, 87 178 291 199.

Прості числа, що складаються з одиниць 
Числа, що складаються з 2, 19, 23, 317, 1031, 49 081, 86 453, 109 297 та 270 343 одиниць є простими. Див. послідовності А004022  та А004023 .

Математичні списки